Хасанова — женская форма фамилии :
Фамилия
 Хасанова, Айсулу Раифовна — российская оперная певица, солистка Пермского академического театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского.
 Хасанова, Венера Гиниятовна (род. 1948) — выдающаяся театральная актриса, народная артистка Республики Башкортостан.
 Хасанова, Зилара Муллаяновна (род. 1935) — физиолог растений, член-корреспондент АН РБ (1995), доктор биологических наук (1992), профессор (1993), заслуженный деятель науки РБ (1997)
 Хасанова, Майна (1903—1943) — героиня Гражданской войны, первая узбечка — боец Красной Армии.
 Хасанова, Матрёна Перфильевна (1918—2003) — Герой Социалистического Труда (1966) , телятница.  
 Хасанова, Флюра Сиреньевна (род. 1964) — казахстанская, ранее советская, шахматистка, гроссмейстер (1998) среди женщин. Международный судья (2001).
 Хасанова, Эльвира Альбертовна (род. 2000) — российская легкоатлетка.
; Населенные пункты
В 1926 году в БАССР были селения:
 Хасанова д., Таналыкская волость, Зилаирский кантон
 Хасанова м-ца, Татышлинская волость, Бирский кантон
 Хасанова хут., Верхне-Кигинская волость, Месягутский кантон
 Хасанова хут., Давлекановская волость, Белебеевский кантон

 Примечания